11-та молодіжна першість України з футболу серед дублерів проходила з 2014 по 2015 роки.

Учасники 

У турнірі беруть участь 14 молодіжних команд:

 — нові команди.

Підсумкова турнірна таблиця 
|}

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2014—2015: Прем'єр-ліга
 Чемпіонат України з футболу 2014—2015: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2014—2015: друга ліга
 Кубок України з футболу 2014—2015

Примітки

Посилання 
 Першість серед дублюючих складів на офіційному сайті ПФЛ

2014 у футболі
2015 у футболі
Сезони Молодіжного чемпіонату України з футболу
2014 в українському спорті
2015 в українському спорті